Miejscowości w USA:
 Ogdensburg – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Ogdensburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Ogdensburg – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca